Зубайраев — чеченская фамилия. Известные носители:

 Зубайраев, Супьян Лечиевич (1933—2016) — чемпион и призёр чемпионатов СССР по самбо, первый чеченец, ставший чемпионом СССР;
 Зубайраев, Успан Абусаидович (род. 1958) — чеченский актёр и режиссёр, Народный артист Чеченской Республики;
 Зубайраев, Яраги Магомадович (1917—1980) — актёр, ведущий артист Чечено-Ингушского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова, член Союза театральных деятелей РСФСР, Народный артист Чечено-Ингушской АССР, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РСФСР.